Lossewa – als weibliche Form von Lossew – ist der Familienname folgender Personen:
 Jewdokija Iwanowna Lossewa (1880–1936), russische Malerin
 Marina Michailowna Postnikowa-Lossewa (1901–1985), russische Kunsthistorikerin
 Olga Wladimirowna Lossewa (* 1954), russische Musikwissenschaftlerin